Bömers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bömers (1864–1932), deutscher Politiker der DVP
 Karl Bömers (1848–1888), deutscher Schriftsteller
 Otto Bömers (1857–1922), deutscher Jurist und Ministerpräsident von Schaumburg-Lippe

Siehe auch:
 Bömer